Voirol ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Voirol (1887–1928), Schweizer Maler
 Grégoire Voirol (1751–1827), Schweizer Geistlicher

 Jeannette Voirol (* 1968), Schweizer Historikerin
 John Voirol (* 1958), Schweizer Musiker
 Olivier Voirol (* 1973), Schweizer Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Sébastien Voirol  (1870–1930), schwedisch-französischer Schriftsteller* 
 Théophile Voirol (1781–1853), schweiz-französischer General
 Yves Voirol (* 1931), Schweizer Künstler